Грибовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Грибовка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Грибовка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Грибовка — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Грибовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Грибовка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Грибовка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Грибовка — село в Венёвском районе Тульской области.
 Грибовка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Грибовка — село в Овидиопольском районе Одесской области.